Пра-сино-тибетский язык — гипотетический восстанавливаемый язык-предок сино-тибетской языковой семьи.

Фонология

Бенедикт (1972) 
Реконструкция П. Бенедикта (1972) выглядит следующим образом:

Пейрос и Старостин 
Реконструкция И. Пейроса — С. Старостина, положенная в основу этимологического словаря сино-тибетских языков, значительно увеличивает число оппозиций (в скобках отмечены пра-С.-т. фонемы, реконструкция которых под сильным сомнением):

Лексика 
Формы даны в двух вариантах — И. Пейроса / С. Старостина и Дж. Мэтисоффа (2003).

Там, где основа восстанавливается только на пра-тибето-бирманском, но не пра-С.-т. уровне, т. е. не имеет надежных синитических параллелей, она сопровождается пометой (ТБ).

Анатомия и психология

Природные явления и элементы ландшафта

Социальные термины

Цветообозначения и различные качественные признаки

Глагольные основы

Числительный

См. также 
 Древнекитайский язык
 Пра-тибето-бирманский язык
 Тибето-бирманские языки

Примечания 

Сино-тибетские языки
Праязыки